Alberto Girelli (1922-2016) – chimico e docente universitario italiano
 Carlo Girelli (1730-1816) – religioso e poeta italiano
 Cristiana Girelli (1990) – calciatrice italiana, di ruolo centrocampista
 Egidio Girelli (1878-1972) – scultore italiano
 Giuseppe Girelli (1886-1978) – presbitero e missionario italiano
 Leopoldo Girelli (1953) – arcivescovo cattolico italiano
 Marcella Girelli, suor Luisa (1921) – religiosa italiana, inserita nei giusti tra le nazioni a Yad Vashem
 Melissa Girelli (2003) – ginnasta italiana